Glashaus steht für:

 Ein Gewächshaus zur kontrollierten Anzucht von Pflanzen und Gemüse
 Glashaus (Band), eine deutsche Soulband
 Das Glashaus, ein Film von Daniel Sackheim aus dem Jahre 2001, siehe The Glass House
 Glashaus (Budapest), Zufluchtsort ungarischer Juden während des Holocaust
 Glashaus (Holle), einen Ort der kulturellen Begegnung in Derneburg
 Glashaus (Herten), Kongresszentrum, Kulturtreff und Stadtbibliothek Herten
 Maison de verre, ein Gebäude des Architekten Pierre Chareau im 7. Arrondissement (Paris)
 Glass House, ein Gebäude des Architekten Philip Johnson in New Canaan (Connecticut)
 Glashaus (Stross), ein Roman von Charles Stross